Сезон 2011-12 у Суперлізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Швейцарії. Це 115-ий сезон з моменту заснування турніру. Четвертий поспіль чемпіонський титул здобув «Базель».

Команди учасники

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1.  З команди Сьйон було знято 15 очок за загравання незаявлених гравців.
2.  Ліцензію Ксамакс на участь у змаганнях було скасовано і команда була виключена із Суперліги 18 січня 2012 року після того, як вони не надали необхідних фінансових гарантій. Результати першого кола змагань були скасовані, в той час як матчі другого кола були скасовані.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|26/28 травня 2012

|}

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Суперліга Швейцарії на soccerway 

2011-12
Швейцарія
Швейцарія
2011 у швейцарському спорті
2012 у швейцарському спорті